Lichtenstädter oder Lichtenstaedter ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Lichtenstädter (1907–1991), deutsch-amerikanische Orientalistin
 Siegfried Lichtenstaedter (1865–1942), deutscher Verwaltungsjurist und Publizist